Чуга — верхній одяг у лемків.
 ЧУГА — Червона українська галицька армія

Чуга — селище, Катайський район, Курганська область
 Чуга — присілок, Катайський район, Курганська область